Esta é uma lista de conquistas de clubes brasileiros em competições internacionais de futebol, organizadas ou reconhecidas pelas entidades internacionais oficiais do futebol, assim como as reconhecidas pela CBD antes de 1955.

Critérios 
Até o início de 1955, o entendimento, tanto da FIFA quanto da UEFA, era que a organização das competições de clubes (incluindo as internacionais) cabia aos próprios clubes e/ou às associações nacionais envolvidas. Na Europa, por exemplo, a Copa Latina foi criada em 1949 por Ottorino Barassi e Jules Rimet, este na condição de presidente da FIFA, mas sem a participação direta da FIFA na sua organização, cabendo esta às associações nacionais dos 4 países envolvidos. Na América do Sul, a Copa Aldao foi organizada na primeira metade do Séc. XX pelas associações Uruguaia e Argentina de Futebol, sem participação direta da CONMEBOL na sua organização. Em maio de 1955 ocorreu a primeira menção da FIFA a que uma competição internacional de clubes só seria considerada oficial se organizada por uma entidade continental; no caso, a FIFA declarou que reconheceria a Copa dos Campeões da Europa como oficial contanto que fosse organizada pela UEFA. Em 8 de outubro de 1958, foi anunciada a criação da Copa Libertadores da América, primeira competição de clubes da CONMEBOL.

Desta forma, sobre as competições realizadas a partir de 1955, este verbete contabiliza apenas os títulos de clubes brasileiros em competições oficiais por FIFA e confederações continentais (UEFA, CONMEBOL, etc). Estas foram:

 FIFA
 Copa do Mundo de Clubes da FIFA (2000 e 2005–presente)
 CONMEBOL e UEFA
 Copa Intercontinental (1960–2004)
 CONMEBOL e CONCACAF
 Copa Interamericana (1968–1998)
 CONMEBOL
Copa Suruga Bank (2008–presente)
 Recopa Intercontinental (1968–1969)
 Copa Libertadores da América (1960–presente)
 Copa Sul-Americana (2002–presente)
 Recopa Sul-Americana (1989–presente)
 Copa Mercosul (1998–2001)
Copa Merconorte (1998-2001)
Copa Conmebol (1992–1999)
Copa Ouro (1993–1996)
Supercopa Libertadores (1988–1997)
Copa Master da Conmebol (1996)
Copa Master da Supercopa (1992 e 1995)
Recopa Sul-Americana de Clubes (1970)

Quaisquer outras competições internacionais de clubes, criadas a partir de 1955, só serão incluídas caso sejam reconhecidas pelo Comitê Executivo de FIFA ou CONMEBOL ou uma das outras confederações continentais, mesmo que tenham sido organizadas ou endossadas por CBD ou CBF.

No que diz respeito ao período anterior a 1955, a lista inclui apenas as competições que em algum momento (ou seja, não necessariamente sempre) tenham tido sua importância reconhecida pelo Comitê Executivo da FIFA ou de uma das confederações continentais, ou que tenham sido organizadas sob os auspícios da CBD, então entidade oficial do futebol brasileiro, com jurisdição sobre todos os clubes do país. Estas foram:

 Campeonato Sul-Americano de Campeões de 1948, tratado em sua época como o título de campeão sul-americano de clubes, reconhecido pelo idealizador da Copa dos Campeões da Europa Jacques Ferran como torneio inspirador para a mesma, organizado com apoio do então presidente da CONMEBOL Luiz Valenzuela, citado no site da entidade como competição que se tornou a Copa Libertadores da América, como antecedente concreto da Libertadores, e reconhecido pela CONMEBOL como o primeiro torneio sul-americano de clubes campeões, através de decisão de seu Comitê Executivo em 1996, dando ao  o direito de, com base neste título, participar da Supercopa Sul-Americana, competição oficial da CONMEBOL que possibilitava a participação apenas dos campeões da Copa Libertadores (não possibilitando a participação dos campeões de outras competições sul-americanas da CONMEBOL, como a Copa Conmebol).
 Copa Rio Internacional, tratada em sua época como o título de campeão mundial de clubes por toda a imprensa brasileira, e como o primeiro torneio de abrangência mundial com equipes europeias e sul-americanas (enquanto torneios anteriores — Aldao, Latina, Mitropa, Sul-Americano — teriam ficado limitados à abrangência continental), organizada com apoio do dirigente da FIFA Ottorino Barassi e posteriormente reconhecida pela FIFA em 2014 como a primeira competição entre clubes de Europa e América do Sul em nível mundial, reconhecimento igualmente através de decisão do Comitê Executivo, ainda que sem equipará-la oficialmente à Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Até 27 de janeiro de 2017, todas as menções a este reconhecimento faziam referência apenas à Copa Rio de 1951, porém naquela data uma comunicação da FIFA ao jornal O Estado de S. Paulo incluiu a Copa Rio de 1952, a segunda edição do evento, organizada pelo Fluminense nas comemorações do seu cinquentenário, também tratada em sua época como título mundial de clubes, ainda que tratada assim por menos veículos da imprensa brasileira em comparação à edição de 1951,  e ainda que algumas fontes da época indiquem que apenas a edição de 1951 teve cunho de Torneio dos Campeões e que apenas em 1951 o clube campeão se declarou campeão mundial. A Copa Rio teve uma competição sucessora, o Torneio Octogonal Rivadavia Corrêa Meyer de 1953,<ref>[http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=119598&pasta=ano%20195&pesq=Flamengo%20Rivadavia Jornal Mundo Esportivo, página 5 da edição 459, de 12/06/1953. Na página 5 de sua edição 459 (de 12/06/1953), o jornal Mundo Esportivo compara o Torneio Rivadavia com a 2ª Copa Rio (de 1952), dizendo que o Torneio Rivadavia era "quase uma cópia" da Copa Rio, criticando a CBD pela organização e sobre alguns clubes participantes, e dizendo que, para o jornal, "só o nome da competição foi mudado, continuando tudo como dantes.]</ref>Jornal A Última Hora (13/04/1953) Ano 1953 - Edição 00563. Segundo o jornal Última Hora (13/04/1953) o dirigente da CBD Manuel Furtado de Oliveira comentou sobre os futuros convidados ao Torneio Rivadavia: "Os clubes italianos disputam o título nacional da Itália, e, o vencedor teria que tomar parte da COPA LATINA, VINDO então, aqui, o Vice-campeão. O Sporting deverá participar MAIS UMA VEZ do certame, embora haja possibilidade de VIR o Benfica." Em 14/04/1953, o mesmo jornal publicou artigo do francês Albert Laurence tratando o Torneio Rivadavia como uma competição internacional, copiada sôbre a saudosa "Copa Rio", e batizada "Torneio Octogonal"(Taça Rivadavia Corrêa Meyer). tratado na Europa como uma edição da Copa Rio,Jornal Última Hora, edição 614, de 15 de junho de 1953, afirmando que o Torneio Rivadavia de 1953 era tratado no Velho Mundo (Europa) como uma edição da Copa Rio.Jornal ABC de Madrid, 04/06/1953, página 19, chamando a Copa Rivadavia de "el torneo de Rio".Jornal do Brasil, 07/05/1953, página 3 do 2º caderno. Noticiou que o Reims (então campeão francês) foi questionado sobre o Torneio Octogonal e tinha dito "que irá ao Brasil participar do torneio em disputa da Taça Rivadavia Corrêa Meyer (Copa Rio),  confirmando sua participação e escrevendo (Copa Rio) logo após a menção da Taça Rivadavia. e que foi entendido pelo participante Hibernian como "o torneio tratado como Mundial de Clubes pela Associação Brasileira de Futebol" (a CBD),Hibernian reach the first European Cup semi-finals 1956. A SPORTING NATION. Rock'n'Roll Era: 1950-1959. BBC- British Broadcasting Corporation. Acessado em 04/02/2013. embora de fato a Copa Rio tenha se encerrado em 1952 e tenha sido criado um torneio com personalidade jurídica própria, e o tratamento de "mundial de clubes" não tenha, até o momento, sido encontrado nos arquivos da imprensa brasileira da época. Em que pese a competição de 1953 não haver sido explicitamente citada nas declarações da FIFA, será incluída na lista; isto, pois as declarações da FIFA em 27 de janeiro de 2017 citaram as Copas Rio (1951-1952) e Intercontinental (1960-2004) de forma exemplificativa, não-exaustiva: "A Fifa reconhece e valoriza as iniciativas de estabelecer competições de clubes de dimensões mundiais ao longo da história. Esse foi o caso de torneios envolvendo clubes europeus e sul-americanos, COMO a pioneira Copa Rio, jogada em 1951 e 1952, e a Copa Intercontinental". Ainda que não citado explicitamente pela FIFA, o torneio de 1953, em seu regulamento, estabelecia o objetivo de promover o envolvimento de clubes tanto europeus quanto sul-americanos, de modo que estava de acordo às declarações da FIFA de 27 de janeiro de 2017; teve a mesma organizadora da Copa Rio, a CBD, entidade oficial do futebol brasileiro com jurisdição sobre todos os clubes do país, em 1953, portanto antes do anúncio da FIFA, de maio de 1955, de que a partir de então seriam consideradas oficiais apenas as competições internacionais de clubes organizadas pelas associações continentais.

As supracitadas declarações da FIFA também abrangeram a Copa Intercontinental, competição em sua época amplamente tratada pela imprensa como "mundial de clubes"; porém, a Copa Intercontinental era oficial por UEFA e CONMEBOL, sendo incluída na lista independentemente da posição da FIFA quanto à mesma.

Tanto no caso da FIFA quanto de CONMEBOL e UEFA, o Comitê Executivo é o órgão destas instituições com legitimidade para o reconhecimento de competições.Matéria "Fifa: Verdão ainda não é campeão mundial" do GloboEsporte.com, de 26/04/2007. Acessada em 05/02/2013 Ou seja, citações em matérias jornalísticas nos sites de FIFA, CONMEBOL ou UEFA, citações em livros e revistas destas entidades, entrevistas de dirigentes das mesmas, etc., não possuem o condão de conferir reconhecimento oficial a competições, pois este reconhecimento não prescinde de aprovação do Comitê Executivo destas entidades.

A CONMEBOL não passou a contabilizar o Campeonato Sul-Americano de Campeões na sua lista de competições oficiais ou nas estatísticas sobre a Copa Libertadores, assim como a FIFA não passou a contabilizar a Copa Rio na sua lista de competições oficiais ou nas atualizações anuais do Statistical Kit do seu mundial de clubes (kit estatístico que inclui os resultados da Copa Intercontinental). Contudo, a despeito de não ter havido tais oficializações, as citadas instituições chegaram a dar reconhecimento às respectivas competições, conforme comprovado pelo fato de terem sido decisões dos seus respectivos Comitês Executivos, e no caso específico do Campeonato Sul-Americano de Campeões, conforme comprovado pela participação do Vasco da Gama em uma competição oficial da Conmebol (a Supercopa Sul-Americana) com lastro no mesmo. Versões anteriores desta lista propunham a não-contabilização do Campeonato Sul-Americano de Campeões e da Copa Rio, sob o argumento de que foram apenas pontualmente reconhecidos mas não plena e permanentemente oficializados por CONMEBOL e FIFA. Tal proposta foi abandonada, uma vez que equivaleria a desconsiderar o reconhecimento dado a estas competições pelas citadas instituições, através de seus Comitês Executivos. 

Em 2017, a FIFA reconheceu os campeões da Copa Intercontinental como campeões mundiais de clubes, a partir de então com a menção ao reconhecimento de "clubes campeões mundiais" no FIFA Club World Cup Statisical Kit, documento oficial da entidade referente ao seu Mundial de Clubes. A Copa Rio de 1951 não foi adicionada a este documento, e em 2020 o presidente da FIFA, Gianni Infantino, deu declarações no sentido de não-reconhecimento da FIFA ao torneio de 1951 naquele momento; ademais, jornalistas brasileiros levantaram questionamentos sobre se o reconhecimento dado pelo Comitê Executivo da FIFA em 2014 teria sido como o título mundial de clubes (ou seja, indicando o campeão mundial, tal como o Mundial de Clubes da FIFA), ou se teria sido apenas um reconhecimento como uma competição de abrangência mundial, porém não necessariamente indicando o campeão mundial; isso, pois a Ata da Reunião do Conselho Executivo de 2014 usa não o termo world, mundial, mas sim o termo worldwide, ou seja, de abrangência ou alcance mundial.https://www.instagram.com/p/BIK_ELQBTTh/?hl=pt-- Porém, cabe observar que, em 2013, documento enviado pelo então Secretário-Geral da FIFA, Jérôme Valcke, ao então Ministro dos Esportes do Brasil, Aldo Rebelo, inequivocamente se referiu à Copa Rio de 1951 como Mundial de Clubes, Club World Cup'', assim como já havia ocorrido antes em 2007, em documento assinado pelo então então Secretário-Geral da FIFA, Urs Linsi. Independente de interpretações quanto à extensão do reconhecimento dado, a Copa Rio é incluída na lista por tratar-se de competição oficial da CBD realizada antes de 1955.

Competições não incluídas na lista 
Algumas fontes relacionam as competições abaixo à história da Copa Intercontinental e da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, porém as competições abaixo não receberam reconhecimento de FIFA ou confederações continentais:

 Pequena Taça do Mundo, organizada por empresários, sob os auspícios da Federação Venezuelana, tratada por algumas fontes recentes, como os sites de Real Madrid e RSSSF, como competição antecessora da Copa Intercontinental; também na Venezuela, foi disputado o Troféu Triangular de Caracas, não incluído na lista pelas mesmas razões.
 Torneio de Paris de 1957, torneio amistoso realizado pelo Racing Club de Paris nas comemorações dos seus 25 anos, cuja final teria supostamente sido a primeira partida (antes da criação da Copa Intercontinental) citada como "campeão da Europa X melhor time da América do Sul".
 International Soccer League, competição chamada de Mundial de Clubes quando da sua criação, e autorizada pela FIFA quando de sua realização.

Outras competições não incluídas na lista:

 Competições por vezes citadas como oficiais por terem sido organizadas por associações nacionais , como Copa Mohamed V (Federação Marroquina), Copa Sanwa Bank (Associação Japonesa), Copa do Atlântico de Clubes (CBD, AFA e AUF), Copa Los Angeles (Associação Californiana), Copa Ouro Los Angeles (Associação Norte-Americana), Copa Centenário de Belo Horizonte (Federação Mineira), etc.
 Supercopa Sul-Americana de 1968, citada por algumas fontes como título, mas reconhecida pela CONMEBOL apenas como fase da Recopa Intercontinental de 1968, já contabilizada na lista. Em seu site oficial, a confederação citou apenas "Zona Sudamericana".

Títulos por equipe















Corinthians













Tabelas

Por clubes

Por federação

Ver também 
 Campeonatos estaduais de futebol do Brasil
 Copas estaduais de futebol do Brasil
 Lista de campeões nacionais do futebol brasileiro
 Lista de títulos interestaduais do futebol brasileiro
Lista de número de títulos conquistados por times brasileiros de futebol
Participações de clubes brasileiros de futebol em competições internacionais

Ligações externas 
 
 

 
Listas de títulos no futebol